Кузьменкове — село в Сумській області.
 Кузьменкове — зупинка приміських поїздів напрямку «Одеса-Вапнярка».
 Кузьменка — село біля вищезгаданої платформи, один із народних варіантів назви — Кузьменкове.

Див. також про у відповідній статті про прізвище Кузьменко.